CDVU+ (CD View Plus) – technologia stworzona przez The Walt Disney Company, bardzo podobna do CD-Extra. Zasadniczo jest to odnowiona wersja płyty CD zawierająca dodatki multimedialne, taki jak zdjęcia zespołu, wywiady, teksty i zdjęcia, dostępne przy wykorzystaniu komputera.

Dyski optyczne